Kitbuqa ist der Name folgender Personen:

 Kitbugha († nach 1296), bahri-mamlukischer Sultan von Kairo
 Kitbukha († 1260), mongolischer Heerführer